Arnaud Lemaire, né le  à Uccle en Belgique, est un mannequin, réalisateur et présentateur de télévision.

Biographie 
Arnaud Lemaire est le fils de Jean-Marie Lemaire (né en 1949), acteur et mannequin qui l'initie enfant à la comédie.

Il suit des études à l'Université de New York et dans une école de réalisateur (en 1999, à 23 ans, il signe un reportage pour l'émission Automoto de TF1). Pour financer ses études, il entame une carrière de mannequin notamment pour l'agence Success Model.

S'éloignant peu à peu du monde de la mode, il écrit, réalise et produit pour sa petite société de production. 
Depuis 2006, il réalise des spots pour l'Association Française des Hémophiles.

En 2008, il pose pour la collection printemps-été de La Redoute signée Michel Klein.

En mai 2008, il présente Les 100 stars les plus sexy sur Canal Jimmy et NRJ 12, émission produite par la société LORIBEL. En 2009, Endemol le recontacte pour L'amour est aveugle. La première saison enregistrée en octobre est diffusée du  au  sur TF1 le vendredi soir en deuxième partie de soirée ().

À partir de 2007, il vit avec la présentatrice du journal du week-end de TF1 : Claire Chazal. Elle annonce leur séparation en juin 2015

Filmographie

 2000 : Le Libertin : Le marquis de Lutz
 2001 : Absolument fabuleux : Lui-même
 2008 : De l'autre côté du lit : Kévin

Voir aussi

Notes et références

Liens externes

 

Naissance en  novembre 1975
Naissance à Uccle
Animateur français de télévision
Mannequin homme français